Tscholl ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Tscholl (1928–2018), italienischer Theologe
 Karin Tscholl (* 1968), österreichische Erzählerin und Autorin
 Werner Tscholl (* 1955), italienischer Architekt

Siehe auch:
 Leo Tschöll (1893–1980), österreichischer Gerechter unter den Völkern